Татья́на Анато́льевна Му́хина () — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 12 марта 1978 года в Набережных Челнах. В 2002 году окончила ЯГТИ (мастерская А. Кузина). Сначала играла в Ярославском ТЮЗе, в 2005 году перешла в Театр под руководством А. Джигарханяна.

В 2003 году на международном театральном фестивале «Радуга» получила специальный приз критиков за роль Хвеськи.

Роли в театре 
 «Последние» — Любовь
 «Панночка» — Хвеська
 «Мурлин Мурло» — Ольга
 «Принцесса Кру» — Бекки
 «Дом Бернарды Альбы» — Ангустиас
 «Нас ждут далеко-далеко, не здесь» — Адамс
 «Необычайные приключения Красной Шапочки» — Лиса
 «Сказки учёного кота» — попадья
 «Сюда ещё бы пару мужиков» — Клер
 «Три сестры» — подруга Наташи
 «Пришёл мужчина к женщине» — Дина Фёдоровна
 «Вор» — Донна Карме
 «Ромео и Джульетта» — леди Монтекки
 «Тысяча и одна ночь Шахрезады» — разбойница
 «Как хочется счастья» (Драматический театр «Вернадского, 13») — Она

 Фильмография 
  — Женщины в игре без правил — девушка на ТВ
  — Адвокат 2 — секретарь в школе (в эпизоде «Точки над i»)
 2005 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 2 — буфетчица (в эпизоде «Неудачницы»)
  — День знаний (к/м) — Мария
  — Ванечка
 2007 — Гастролёр — медсестра
 2007 — Судебная колонка — оперативница (в эпизоде «Взрослые игры»)
 2007 — Учитель в законе — мать Титина
  — Блаженная — женщина в окне
 2008 — Закон и порядок: Преступный умысел 3 (в эпизоде «Лицедей»)
  — Московский дворик
  — Голоса — нотариус (в 15-м эпизоде)
 2010 — Возвращение Мухтара 6 — мама Виктории (в серии «Спа на двоих») 2010 — Громозека — мама мальчика
 2010 — Девичник — куратор
 2010—2015 — Интерны — Вера, секретарь главврача больницы 2010 — Попытка Веры — психолог Марина
 —2014 — Зайцев+1 — Галина Зайцева<ref>Т. Мухина в роли Г. Зайцевой  (сериал «Зайцев+1») на сайте zaicevplus1.ru</ref>
 2011 — Жених по объявлению
 2012 — Счастливы вместе — ученица Лауры Ларионовны (в эпизоде «По кому звонит звонок»)
 2012 — Шаповалов — Назарова (серия № 13 «Гости столицы») 2012, 2014 — Марьина роща — Ольга Козлова
  — Пенсильвания — Варвара Семёновна Ланькова
  — Шакал — кондуктор автобуса
  — Со дна вершины — медсестра
  — Домашний арест — Пестрякова
  — Потерянное счастье — Людмила, жена Степана
  — Непрощённый — эпизод
  — Заступники — Прядихина
  — Шифр. Второй сезон — эпизод
  — Сын — эпизод, Лобова
  — Скорая помощь 4 (16-я серия)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Театра Джигарханяна
 Профиль на сайте ruskino.''ru

Выпускники ЯГТИ
Персоналии:Ярославский ТЮЗ
Персоналии:Театр Армена Джигарханяна